Ве́ра Кузьми́нична Васи́льева (род. 30 сентября 1925, Москва, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка СССР (1986), лауреат Сталинских премий I и III степени (1948, 1951).

Среди её работ значатся такие киноленты, как «Сказание о земле Сибирской» (1947), «Чук и Гек» (1953), «Свадьба с приданым» (1953) и т. д. К числу театральных работ относятся спектакли «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Воительница» и другие фильмы.

Биография

Происхождение. Детство 
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве, в Гусятниковом переулке. Её отец — Кузьма Васильевич Васильев — происходил из деревни, в то время как мать Александра Андреевна — из города. По словам Веры Васильевой за отца мать «вышла не по любви, её просто выдали. То ли чтобы от голода спастись в деревне, то ли ещё по каким-то причинам, подробностей не знаю. Знаю, что на всю жизнь мама возненавидела крестьянское житьё-бытьё, в которое ей невольно пришлось окунуться, домостроевские традиции, по законам которых жили родители мужа».

В семье, кроме Веры, были ещё две дочери — Валентина и Антонина — и сын Василий. Васильевы проживали в коммуналке в районе Чистых прудов. Отец работал шофёром на заводе, позднее стал механиком в том же гараже; мать же вела домашнее хозяйство.

В детстве Вера Васильева много времени проводила на родине своего отца, в деревне Сухой Ручей Тверской (в то время — Калининской) области.

В годы Великой Отечественной войны 

Во время Великой Отечественной войны из семьи Васильевых в Москве остались лишь Вера с отцом, в то время как остальные были либо эвакуированы, либо отправлены в другие регионы страны. Так, мать с двухлетним сыном эвакуировали в башкирскую деревню; старшую сестру Валентину, медика по образованию, отправили в больницу в Киргизскую ССР; среднюю сестру Антонину, сотрудника Министерства обороны, эвакуировали в Куйбышев. Со средней сестрой Вера попрощалась во время разразившейся в октябре 1941 года паники в Москве: «Это было 16 октября, немцы подошли близко к Москве. Царили паника и ощущение, что немцы вот-вот войдут в город. Учреждения срочно эвакуировали: улицы были полны автобусами, машинами. Я прибежала к месту работы Тошеньки, мы обнялись, и тут же раздался крик: „Скорей!“. Их машина тронулась, а я побрела под дождём домой, рыдала в голос».

Отец работал на военном заводе. Вера же трудилась как на военном заводе, так и на сельхозработах. По её воспоминаниям, на заводе она «стала ученицей фрезеровщика и получала рабочую карточку, а вечером старалась продолжать учение, но это было очень трудно». Значительно позже актриса вспоминала бомбардировки Москвы, когда приходилось спасаться либо на станции «Кировская», либо на станции «Красные Ворота». Она рассказывала: «я брала с собой какую-нибудь подстилочку, чтобы на ней переждать, а иногда даже переночевать. Было трудно, страшно, голодно, но все мы верили, что победим и мысли другой не допускали».

В 1943 году Вера Васильева поступила в Московское городское театральное училище.

Творческая карьера 
В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (курс В. В. Готовцева).

Ещё будучи студенткой, в 1945 году дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине «Близнецы». Первую большую роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской». За эту кинокартину Совет Министров СССР в 1948 году присудил Вере Васильевой Сталинскую премию I степени в размере 100 тысяч рублей. После этого фильма была замечена зрителями.

Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. Среди других фильмов с её участием можно отметить «Свадьбу с приданым» (1953), комедию «Звезда экрана» (1974), драму «Несовершеннолетние» (1976), музыкальную комедию «Карнавал» (1981), мелодраму «Выйти замуж за капитана» (1985), комедийную ленту «Похождения зубного врача» (1965).

С 27 марта 1948 года — актриса Московского академического театра сатиры. Сыграла свыше 60 ролей. За спектакль «Свадьба с приданым» Совет Министров СССР в 1951 году присудил Вере Васильевой Сталинскую премию III степени в размере 25 тысяч рублей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).

Играла в других театрах.

Автор трёх книг-мемуаров — «Продолжение души», «Золушка с Чистых прудов» и ещё одной новой книги «Жизнь, похожая на сказку» 2019 года, с которой она выступила 21 февраля 2020 года на презентации в Московском Доме Книги на Новом Арбате.

Общественная деятельность 
На протяжении 20 лет была секретарём Союза театральных деятелей РФ (СТД), председателем социально-бытовой комиссии СТД, занималась оказанием помощи коллегам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Выступала в защиту бездомных животных. В 2013 году подписала открытое письмо с критикой закона об «иностранных агентах», усложняющего работу некоммерческих организаций.

Член КПСС с 1979 года.

Семья 
Муж Владимир Ушаков (1920—2011), актёр, заслуженный артист РФ (2000). Состояли в браке с 1956 года. Детей не было.

Звания и награды 

Почётные звания:
 Заслуженная артистка РСФСР (3 июня 1954)
 Народная артистка РСФСР (20 ноября 1970)
 Народная артистка СССР (28 февраля 1986) — за большие заслуги в развитии советского театрального искусства

Государственные премии:
 Сталинская премия первой степени (1948) — за исполнение роли Насти Гусенковой в фильме «Сказание о земле Сибирской»
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за исполнение роли Ольги Степановой в спектакле «Свадьба с приданым» Н. М. Дьяконова

Ордена:
 орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (30 января 2020) — за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (25 сентября 2010) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (26 сентября 2000) — за большой личный вклад в развитие театрального искусства
 орден Почёта (11 августа 1995) — за заслуги перед государством и успехи, достигнутые в труде, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 орден Дружбы (1 декабря 2015) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 орден Трудового Красного Знамени

Другие награды, премии и общественное признание:
 Премия «Хрустальная Турандот» (1996) — за долголетнее и доблестное служение театру
 Премия имени А. А. Яблочкиной (1996)
 Премия «Кумир» (2003, в номинации «За высокое служение искусству»)
 Национальная театральная премия «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство» (2010).
 Российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» (2014) — «за служение русскому репертуарному театру»
 Актрисе установлена звезда на Звёздной аллее киноактёров в Анапе

Творчество

Роли в театре 
 1948 — «Лев Гурыч Синичкин» А. М. Бонди, Д. Т. Ленского, постановка Э. Б. Краснянского — Лиза Синичкина
 1948 — «Вас вызывает Таймыр» А. А. Галича, К. Ф. Исаева, постановка А. А. Гончарова — Дуня.
 1949 — «Положение обязывает» Г. Н. Мунблита, постановка А. А. Гончарова — Вера
 1949 — «День отдыха» В. П. Катаева, постановка Э. Б. Краснянского — Шура (ввод)
 1950 — «Свадьба с приданым» Н. М. Дьяконова, постановка Б. И. Равенских — Ольга Степанова
 1951 — «Женихи» А. Токарева, В. В. Шкваркина, постановка А. А. Гончарова — Сафи
 1951 — «Женитьба Белугина» А. Н. Островского, Н. Я. Соловьёва, постановка А. А. Гончарова — Таня Сыромятова (ввод)
 1952 — «Пролитая чаша» Ван Ши Фу (драматическая композиция А. П. Глобы), постановщики Н. В. Петров, В. Н. Плучек — Ин-ин
 1952 — «Личная жизнь» К. Я. Финна, постановка Ю. П. Егорова — Екатерина Фёдоровна Круглова
 1952 — «Подруги» А. Д. Симуков, постановка Б. И. Равенских — Маша Ракитина
 1953 — «Где эта улица, где этот дом?» В. А. Дыховичного, М. Р. Слободского, постановка Э. Б. Краснянского — Галочка
 1954 — «Судья в ловушке» Г. Филдинга, постановка С. Н. Колосова — Иларетта
 1955 — «Последняя сенсация» М. Себастьяна, постановка Э. Б. Краснянского — Магда
 1955 — «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, постановка О. П. Солюса — Маша
 1955 — «Поцелуй феи» З. Е. Гердта, М. Г. Львовского, постановка Э. Б. Краснянского — Зина
 1956 — «Профессия миссис Уоррен» Дж. Б. Шоу, постановка Н. И. Слоновой — Виви
 1956 — «Дело было в Конске» В. П. Катаева, постановка Э. Б. Краснянского — Шура
 1958 — «Тень» Е. Л. Шварца, постановка Э. П. Гарина, Х. А. Локшиной — Аннунциата
 1959 — «Дамоклов меч» Н. Хикмета, постановка В. Н. Плучека — Дочь бензинщика
 1959 — «Волшебные кольца Альманзора» Т. Г. Габбе, постановка О. П. Солюса — Королева
 1960 — «12 стульев» по И. А. Ильфу, Е. П. Петрову, постановка Э. П. Гарина — Эллочка Щукина
 1960 — «Слепое счастье» А. И. Кузнецова, Г. Г. Штайна, постановка О. П. Солюса — Лика
 1961 — «Четвёртый позвонок» М. Ларни, постановка Д. В. Тункеля — Джоан
 1961 — «Яблоко раздора» М. А. Бирюкова, постановка В. Н. Плучека — Ганна Николаевна
 1962 — «24 часа в сутки» О. Н. Стукалова, постановка А. С. Крюкова — Вера Горовая
 1964 — «Ложь для узкого круга» А. Д. Салынского, постановка Г. П. Менглета — Клавдия Бояринова
 1964 — «Женский монастырь» В. А. Дыховичного, М. Р. Слободского, постановка В. Н. Плучека — Вера Эдуардовна
 1964 — «Белый телефон» М. Гиндина, Г. Рябкина, постановка В. И. Раутбарта — Надежда Клёнова
 1967 — «Интервенция» Л. И. Славина, постановка В. Н. Плучека — Жанна Барбьё
 1967 — «Доходное место» А. Н. Островского, постановка М. А. Захарова — Анна Павловна Вышневская
 1967 — «Баня» В. В. Маяковского, постановка В. Н. Плучека — Поля
 1968 — «Последний парад» А. П. Штейна, постановка В. Н. Плучека — Даша
 1969 — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше, постановка В. Н. Плучека — Графиня Розина Альмавива
 1970 — «У времени в плену» А. П. Штейна, постановка В. Н. Плучека — Соня
 1970 — «Проснись и пой» М. Дьярфаша, постановка М. А. Захарова, А. А. Ширвиндта — Тётя Тони
 1971 — «Обыкновенное чудо» Е. Л. Шварца, постановка В. Н. Плучека, М. И. Микаэлян — Придворная дама
 1972 — «Ревизор» Н. В. Гоголя, постановка В. Н. Плучека — Анна Андреевна
 1973 — «Таблетку под язык» А. Е. Макаёнка, постановка В. Н. Плучека — Лидия Семёновна
 1974 — «Пощёчина» С. В. Михалкова, постановка В. Н. Плучека, Л. Эйдлина — Ольга Ильинична Щеглова
 1974 — «Клоп» В. В. Маяковского, постановка В. Н. Плучека — Диктор
 1976 — «Клеменс» К. К. Сая, постановка М. И. Микаэлян — Баба-одноглазка
 1979 — «Её превосходительство» С. И. Алёшина, постановка А. А. Ширвиндта — Посол Объединённой Державы
 1980 — «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, постановка В. Н. Плучека — Селия Пичем
 1982 — «Концерт для театра с оркестром» Г. И. Горина, А. А. Ширвиндта, постановка А. А. Ширвиндта — Ведущая
 1983 — «Восемнадцатый верблюд» С. И. Алёшина, постановка Е. Б. Каменьковича — Агнесса Павловна
 1985 — «Молчи, грусть, молчи…» А. А. Ширвиндта, постановка А. А. Ширвиндта — ?
 1987 — «Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина, постановка А. А. Миронова — Ольга Дмитриевна Мелипольская
 1987 — «Последние» М. Горького, постановка А. Д. Папанова — Госпожа Соколова
 1988 — «Воительница» по Н. С. Лескову, постановка Б. А. Львова-Анохина, В. Е. Фёдоров — Домна Платоновна
 1992 — «Молодость Людовика XIV» А. Дюма, постановка Е. Б. Каменьковича — Анна Австрийская
 1996 — «Священные чудовища» Ж. Кокто, постановка А. М. Вилькина — Эстер
 2001 — «Андрюша» А. А. Ширвиндта, постановка А. А. Ширвиндта — ?
 2001 — «Орнифль» Ж. Ануя, постановка С. Н. Арцибашева — Графиня
 2002 — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского, постановка Б. А. Морозова — Домна Пантелеевна
 2003 — «Нам всё ещё смешно» А. А. Ширвиндта, А. А. Колгана и С. Колпакова, постановка А. А. Ширвиндта, А. А. Колгана — ?
 2009 — «Мольер (Кабала святош)» М. А. Булгакова, постановка Ю. И. Ерёмина — Мадлена
 2009 — «Триумф на Триумфальной» А. А. Ширвиндта, С. Плотова, С. Коковкина, А. Семёнова, постановка Ю. Васильева — Костюмерша
 2012 — «Реквием по Радамесу» А. Николаи, постановка Р. Г. Виктюка — Камелия
 2014 — «Грустно, но смешно» С. Плотова, В. Жука, А. А. Ширвиндта (1 октября 2014 — премьера). Постановка: А. А. Ширвиндт, Ю. Б. Васильев
 2015 — «Роковое влечение» нуар А. А. Житинкина, постановка А. А. Житинкина — Ирма Гарленд
 2018 — «Вера» С. Коковкина по мотивам воспоминаний В. К. Васильевой (22 июня 2018 — премьера). Постановка: С. Б. Коковкин — Вера
 2023 — «Староновогодний кабачок. Праздничная феерия в специальной шоу-программе от Театра Сатиры» - режиссёр: Антон Буглак; руководители постановки: Антон Буглак, Сергей Землянский, Илья Малаков, Карина Муса (12 января и 13 января 2023 - всего два спектакля)

Роли в других театрах 

 Брянский областной театр драмы имени А. К. Толстого
 1953 — «Дженни Герхардт» по Т. Драйзеру — Дженни Герхардт
 Тверской областной академический театр драмы
 1984 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Раневская
 Орловский драматический театр имени И. С. Тургенева
 1990 — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Кручинина
 Московский Новый драматический театр
 1996 — «Ассамблея» П. П. Гнедича, режиссёр А. Сергеев — Пехтерева
 1997 — «Блажь» А. Н. Островского — Сарытова
 Театр кукол имени С. В. Образцова (Москва)
 2006 — «Странная миссис Сэвидж» Джон Патрик, режиссёр А. С. Денников — миссис Сэвидж
 Театр «Модернъ» (Москва)
 2008 — «Однажды в Париже» В. В. Аслановой, режиссёр Ю. Б. Васильев — Элизабет
 Малый театр (Москва)
 2012 — «Пиковая дама» по А. С. Пушкину, режиссёр А. А. Житинкин — графиня Анна Федотовна

Роли в кино 

 1945 — Близнецы — монтёр
 1947 — Сказание о земле Сибирской — Анастасия Петровна Гусенкова
 1951 — Большой концерт — колхозница Лиза
 1953 — Свадьба с приданым — Ольга Степановна Степанова
 1953 — Чук и Гек (короткометражный) — Мама
 1957 — Они встретились в пути — Анна Ивановна Лычкова, соседка Макара
 1960 — Люди моей долины — Парася
 1965 — На завтрашней улице — Большакова
 1965 — Погоня — Шура, жена Анатолия
 1965 — Похождения зубного врача — Ласточкина
 1965 — Приезжайте на Байкал — Клавдия Акимовна Гальцова
 1972 — За всё в ответе — Лидия Степановна Белова
 1972—1975 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Несчастный случай — Маргарита Николаевна Знаменская, мать Знаменского
 1973 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Побег — Маргарита Николаевна Знаменская, мать Знаменского
 1974 — Жребий — Лида
 1974 — Звезда экрана — Ольга Сергеевна / партизанка Таня
 1975 — Весна двадцать девятого — Софья
 1975 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар — Маргарита Николаевна Знаменская, мать Знаменского
 1975 — Это мы не проходили — Наталья Ивановна, преподавательница физики и заведующая учебной частью
 1976 — Легенда о Тиле — Каллекен
 1976 — Несовершеннолетние — Полина Борисовна, учительница, мать Жени
 1976 — Развлечение для старичков — Галина Сергеевна
 1977 — Подарок судьбы — Любовь Сергеевна
 1981 — Карнавал — мама Никиты
 1982 — Мы жили по соседству — Анна Игоревна
 1982 — Женатый холостяк — Марья Семёновна, жена Гурама Отаровича, мать Тамары, бабушка Кости, кандидат медицинских наук
 1983 — Как я был вундеркиндом — бабушка
 1984 — Приказано взять живым — Кузьминична
 1985 — Выйти замуж за капитана — Вера Семёновна Журавлёва, мама фотокорреспондентки Елены
 1986 — Зловредное воскресенье — Берта
 1992 — Разыскивается опасный преступник — мать Михаила Черных
 1996 — Лиза и Элиза
 1997 — Вино из одуванчиков — Эстер
 1999 — Очаровательные негодники
 2000 — Салон красоты — Мария Петровна
 2001 — Времена не выбирают — Ольга Львовна
 2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Третейский судья — мать Знаменского
 2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Пуд золота — мать Знаменского
 2002 — Маска и душа
 2006 — Всё смешалось в доме… — Наталья Михайловна Лозинская
 2007 — Сваха — Галина Михайловна
 2012 — Верю — Анна Фёдоровна
 2012 — Пока цветёт папоротник — Надежда Игоревна, бабушка Игоря Князева
 2014 — Деревенщина — Софья Александровна, бабушка Лиды
 2016 — Праздник непослушания — бабушка Лары
 2020 — Смерть в объективе. Аура убийства — Вера Васильевна Галкина

Фильмы-спектакли 
 1953 — Свадьба с приданым — Ольга Степановна Степанова, лучший бригадир колхоза «Искра»
 1971 — Женский монастырь (фильм-спектакль) — Тамара
 1971 — Офицер флота (фильм-спектакль) — Тамара
 1973 — Безумный день, или Женитьба Фигаро — графиня Розина Альмавива
 1973 — Мегрэ и человек на скамейке — мадам Машер
 1974 — Бенефис Веры Васильевой (фильм-спектакль) — главная роль
 1974 — Бенефис Сергея Мартинсона (фильм-спектакль) — исполняет песню «Три сердца», «Мадам, уже падают листья»
 1974 — Вот такие истории (фильм-спектакль) — Анюта Тимофеевна
 1975 — Бенефис Ларисы Голубкиной (фильм-спектакль) — камео
 1976 — Как важно быть серьёзным (фильм-спектакль) — мисс Призм, гувернантка
 1976 — Пощёчина (фильм-спектакль) — Ольга Ильинична Щеглова
 1978 — Месяц длинных дней (фильм-спектакль) — Вера Васильевна
 1978 — Таблетку под язык (фильм-спектакль) — Лидия Семёновна
 1980 — У времени в плену (фильм-спектакль) — Соня
 1982 — Ревизор — Анна Андреевна
 1982 — Солдат и змея (фильм-спектакль) — королева
 2000 — Священные чудовища (фильм-спектакль) — Эстер
 2001 — Андрюша (фильм-спектакль)
 2004 — Зимородок (фильм-спектакль) — леди Эвелина
 2004 — Орнифль (фильм-спектакль) — графиня'
 2012 — Реквием по Радамесу (фильм-спектакль) — Камелия 2014 — Пиковая дама (фильм-спектакль) — Анна Федотовна Озвучивание мультфильмов 
  — Первая скрипка
  — Железная маска (художественный фильм) — мадам де Шом (роль Ж. Паскаль)  — Светлячок № 6 — Одуванчик  — Умка ищет друга — Медведица  — Волшебник Изумрудного города — мама Элли / добрая волшебница Виллина  — Слушается дело о… Не очень комическая опера
  — Два клёна — Василиса-работница  — Почтарская сказка
  — Приключения Васи Куролесова — мама Васи  — Дриада — текст читает  — Необыкновенное путешествие Серафимы — тётя Лиза Участие в фильмах 
 1977 — Любите ли вы театр? (документальный) — сцена из спектакля «Женитьба Фигаро» по Бомарше 1978 — Иван Пырьев (документальный)
 1989 — Голос памяти (документальный)
 1998 — Борис Новиков (из цикла телепрограмм канала «ОРТ» «Чтобы помнили») (документальный)
 1999 — Виталий Доронин (из цикла телепрограмм канала «ОРТ» «Чтобы помнили») (документальный)
 2000 — Нет смерти для меня (документальный)
 2001 — Борис Андреев (из цикла телепрограмм канала «ОРТ» «Чтобы помнили») (документальный)
 2005 — Андрей Миронов (из цикла передач телеканала «ДТВ» «Как уходили кумиры») (документальный)
 2006 — Иван Пырьев (из цикла передач телеканала «ДТВ» «Как уходили кумиры») (документальный)
 2006 — Марина Ладынина (из цикла передач телеканала «ДТВ» «Как уходили кумиры») (документальный)
 2006 — Татьяна Пельтцер (из цикла передач телеканала «ДТВ» «Как уходили кумиры») (документальный)
 2006 — Анатолий Папанов. Неоконченная война (документальный)
 2006 — Три с половиной жизни Ивана Пырьева (документальный)
 2007 — Анатолий Папанов. Обратная сторона славы (документальный)
 2007 — Анатолий Папанов. Так хочется пожить.. (документальный)
 2008 — Марина Ладынина. Грубиян и Галатея (из документального цикла «Острова»)
 2008 — Валентина Токарская (из документального цикла на телеканале «Время» «Человек в кадре»)
 2008 — Татьяна Пельтцер (из документального цикла на телеканале «Время» «Человек в кадре»)
 2009 — Эраст Гарин (из документального цикла на телеканале «Время» «Человек в кадре»)
 2009 — Александр Ширвиндт. Счастливая жизнь счастливого человека (документальный)
 2009 — Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка! (документальный)
 2011 — Анатолий Папанов. От комедии до трагедии (документальный)
 2011 — Михаил Державин. Тот ещё «моторчик» (документальный)

 Документальные фильмы и телепередачи 
 «Вера Васильева. „Секрет её молодости“» («Первый канал», 2010)
 «Вера Васильева. „Нечаянная радость“» («Первый канал», 2015)
 «Вера Васильева. „Секрет её молодости“» («Первый канал», 2017)
 «Вера Васильева. „Из простушек в королевы“» («ТВ Центр», 2020)
 «Вера Васильева. „С чувством благодарности за жизнь“» («Первый канал», 2020)

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт Веры Кузьминичны Васильевой
 Вера Васильева: хотелось всего, что казалось красиво / Интервью провела Наталия Орлова'' // КоммерсантЪ. 1997. 16 августа. № 134 (1316).

Литература 
 

Персоналии:Московский театр сатиры
Лауреаты премии «Кумир»
Общественные деятели России
Общественные деятели СССР
Долгожительницы России
Члены Союза театральных деятелей России
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Члены КПСС